Swissboat est une compagnie de navigation touristique de Genève (Suisse). Elle propose des croisières régulières et des locations, ainsi que les services d'un chantier naval (mécanique, entretien, hivernage).

Historique
Jusqu'en , les activités de Swissboat étaient liées à celle de la Société des Mouettes genevoises navigation, qui exploite la flotte intégrée à la communauté tarifaire genevoise Unireso. Dès , la société est au seul nom de Joël Charrière.

Offre 

Des croisières commentées en plusieurs langues ont lieu sur le Léman (que les non francophones connaissent mieux sous le nom de « lac de Genève ») et sur le Rhône. Elles durent de 40 minutes à 2 heures 45. 

Des bateaux de 30 à  peuvent être loués, autant pour le Léman que pour le Rhône.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mouettes genevoises

Liens externes 
Site officiel

Compagnie maritime ayant son siège en Suisse
Entreprise ayant son siège à Genève
Transport dans le canton de Genève

en:Mouettes Genevoises Navigation